Olnutin fou una fortalesa armènia a la Taronítida, després principat de Taron. Estava situada a uns 50 km al nord-oest de Mush, capital del Taron.

L'Imperi Romà d'Orient la va adquirir poc abans del 940 dels prínceps Bagrat II i Aixot III de Taron, a canvi de terrenys més extensos però menys fortificats a la Kaltzene provinents de la branca dels Kornikes de Taron que els hi havien cedit voluntàriament. La van perdre el 1071 després de la batalla de Manazkert, quan va passar als turcs seljúcides.

Imperi Romà d'Orient